Richard Žemlička, češki hokejist, * 13. april 1964, Praga, Češka.

Žemlička je v češkoslovaški ligi igral za kluba Slavija Praga in Sparta Praga, s katerim je v sezoni 1989/90 osvojil naslov državnega prvaka. V drugem delu kariere je igral še za klube TPS Turku v finski ligi, EHC Freiburg, Eisbären Berlin in Sachsen Füchse v nemški ligi, HC Litvínov in HC Roudnice v češki ligi ter HK ŠKP Poprad in HK 32 Liptovský Mikuláš v slovaška ligi. V sezoni 1999/00 in 2001/02 je s Sparto osvojil naslov češkega državnega prvaka. Leta 1990 je bil kot 185. izbran na NHL naboru s strani kluba Edmonton Oilers, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral. 

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, kjer je osvojil bronasto medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno bronasto medaljo, za češko reprezentanco pa na Olimpijskih igrah 1994, kjer je osvojil peto mesto, in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil dve bronasti medalji.

Statistika kariere

|-
| Slavija Praga
| Češkoslovaška 2. liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 27
| 7
| 3
| 10
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češkoslovaška 2. liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 44
| 8
| 10
| 18
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 42
| 20
| 17
| 37
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 45
| 15
| 14
| 29
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 51
| 22
| 30
| 52
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 91
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 28
| 14
| 19
| 33
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 91/92
|
| 15
| 5
| 9
| 14
| -5
| 6
|
| 3
| 2
| 1
| 3
| 0
| 0
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 1
| 4
| 5
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Freiburg
| Nemška liga
| 92/93
|
| 43
| 25
| 31
| 56
|
| 52
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 93/94
|
| 8
| 1
| 5
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Eisbären Berlin
| Nemška liga
| 93/94
|
| 44
| 15
| 33
| 48
|
| 31
|
| 4
| 4
| 4
| 8
|
| 2
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 3
| 4
| 7
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 3
| 1
| 4
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Eisbären Berlin
| Nemška liga
| 94/95
|
| 38
| 23
| 25
| 48
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sachsen Füchse
| Nemška liga
| 95/96
|
| 2
| 0
| 2
| 2
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Evropska liga
| 96/97
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| +4
| 2
|
| 4
| 6
| 2
| 8
| +4
| 2
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 96/97
|
| 44
| 29
| 27
| 56
|
| 84
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| -1
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Evropska liga
| 97/98
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 97/98
|
| 33
| 16
| 24
| 40
|
| 64
|
| 11
| 2
| 6
| 8
|
| 49
|-
| Sparta Praga
| Evropska liga
| 98/99
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| -3
| 0
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 98/99
|
| 30
| 14
| 12
| 26
|
| 61
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 99/00
|
| 43
| 17
| 25
| 42
| +26
| 68
|
| 9
| 5
| 4
| 9
| +10
| 12
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 00/01
|
| 47
| 14
| 29
| 43
| +8
| 105
|
| 13
| 5
| 8
| 13
| +1
| 18
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 01/02
|
| 46
| 19
| 24
| 43
| +30
| 92
|
| 11
| 1
| 9
| 10
| +9
| 12
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 02/03
|
| 35
| 8
| 12
| 20
| -1
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 02/03
|
| 11
| 2
| 8
| 10
| -2
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 03/04
|
| 46
| 8
| 16
| 24
| -4
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK ŠKP Poprad
| Slovaška liga
| 04/05
|
| 37
| 12
| 14
| 26
| +8
| 26
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| -1
| 18
|-
| HK ŠKP Poprad
| Slovaška liga
| 05/06
|
| 29
| 5
| 4
| 9
| -7
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK 32 Liptovský Mikuláš
| Slovaška liga
| 05/06
|
| 21
| 2
| 9
| 11
| +3
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Roudnice
| Češka 3. liga
| 07/08
|
| 30
| 17
| 16
| 33
|
| 93
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Roudnice
| Češka 3. liga
| 08/09
|
| 31
| 16
| 23
| 39
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Roudnice
| Češka 3. liga
| 09/10
|
| 7
| 1
| 5
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 954
| bgcolor="#7FFF00" | 351
| bgcolor="#7FFF00" | 469
| bgcolor="#7FFF00" | 820
| bgcolor="#7FFF00" | +73
| bgcolor="#7FFF00" | 1215
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 77
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | +20
| bgcolor="#7FFF00" | 119
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti HK Slavija Praga
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti EHC Freiburg
Hokejisti Eisbären Berlin
Hokejisti Sachsen Füchse
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti HK ŠKP Poprad
Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš
Hokejisti HC Roudnice